Girgenti kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Agrigento (provins), Sicilien, 
 Agrigento (provinshuvudstad), Sicilien, 
 Girgenti (ort i Italien), Lazio, Provincia di Rieti, 

Robotskapade Italienförgreningar